Kankawa ist der Familienname folgender Personen:

 Dschaba Kankawa (* 1986), georgischer Fußballspieler
 Toshihiko Kankawa (* um 1950), japanischer Jazzmusiker (Orgel)